Agripina Montes puede referirse a:

Agripina Montes del Valle, (1844-1915), escritora colombiana.
Agripina Montes, (1895-?),  militar mexicana de la Guerra Cristera.